Odpirač je  kovinsko orodje, ki služi namenu odpiranja. Poznamo :

odpirač za konzerve (rezalni ključek ali patentni kolešček)
odpirač za šampanjec in buteljke (ročni T-navojnik ali patentni na vzvod)
odpirač za steklenice (po navadi ključ - tudi kot obesek ali okras)

orodja
Ročno orodje